Мото Гран-Прі Чеської Республіки 2014 року, офіційна назва bwin Grand Prix České republiky — одинадцятий етап чемпіонату світу з шосейно-кільцевих мотоперегонів MotoGP сезону 2014, який відбувався 15—17 серпня 2014 року на автомотодромі імені президента Масарика, розташованому поруч із містом Брно у Чехії. У фінальний день змагань гонку відвідало понад 142 000 глядачів. Гран-Прі Чеської Республіки стало найбільш відвідуваним етапом сезону.

MotoGP

Результати гонки 
Дистанція гонки становила 118,866 км (22 кола).

Травмованого Нікі Хейдена продовжував заміняти Леон Кам'є, а на місце Коліна Едвардса, який завершив кар'єру після попереднього етапу у Індіанаполісі був взятий Алекс де Анджеліс з класу Moto2.

На старті гонки лідер сезону Марк Маркес, який стартував з поулу, по традиції дещо замешкався. У ідери вирвались гонщики на Ducati Андреа Довіціозо та Андреа Янноне. Проте, вже на наступному колі їх обігнав Хорхе Лоренсо, якого згодом пройшов Дані Педроса, який і виграв гонку. За третє місце точилась боротьба між Марком Маркесом та Валентіно Россі. Іспанець 12 кіл їхав на третій позиції, проте допустив незначну помилку, чим скористався Вале, обігнавши його. П'ятим фінішував Іаноне.

Примітка: * — гонщик потрапив у аварію, повернувся на трек та деякий час продовжував гонку, але згодом заїхав у бокси і вибув.

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Залік команд

Moto2

Результати гонки 
Дистанція гонки становила 108,06 км (20 кіл).

Лідер сезону, іспанець Естів Рабат, стартувавши з поулу, відразу захопив лідерство у гонці, яке не віддав до самого фінішу. Його партнер по команді та основний конкурент у боротьбі за чемпіонство, фін Міка Калліо, на старті дещо затримався, проте без проблем відвоював другу позицію, хоча шансів зачепитись за перемогу у нього вже не було. Несподіванкою міг стати результат Сема Лоуса, який на початку гонки кілька кіл їхав третім, проте на четвертому колі він вилетів з траси, внаслідок чого його мотоцикл був пошкоджений і він не зміг повернутись у гонку. Це дозволило фінішувати третім німцю Сандро Кортезі, що стало для нього першим подіумом за два роки виступів у класі Moto2.

Примітка:* — гонщик потрапив у аварію, але повернувся і закінчив гонку.

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Moto3

Результати гонки 
Дистанція гонки становила 102,657 км (19 кіл).

На старті гонки група із 13 гонщиків відірвалася від переслідувачів, нарощуючи свою перевагу. Лідер заїзду змінювався на кожному колі. Вся група виїхала на фінішну пряму з розривом часу у 1,5 секунди, реальних претендентів на перемогу було 5. Алексісу Масбу вдалось виграти цю боротьбу, Енеа Бастіаніні став другим, а Данні Кент — третім; на фініші їх розділило менше 0,2 с.

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Досягнення 
У класі MotoGP Дані Педроса здобув свою 26-ту перемогу у «королівському класі». Він став першим гонщиком після Марка Маркеса, який зміг здобути перемогу в сезоні. Леон Кам'є здобув своє перше очко в MotoGP.

Рекорди 
 У класі Moto3 відбувся «найближчий фініш» перших 15 гонщиків за всю історію чемпіонату: переможця Алексіса Масбу та фінішувавшиго 15-м Карела Ханіку розділило лише 1,838 с.
 Масбу також став гонщиком, який найдовше йшов до своєї першої перемоги у наймолодшому класі MotoGP — для цього йому довелось провести 132 гонки. До цього рекорд належав Сандро Кортезі, який здобув свою першу перемогу на 109 гонці, до речі, також у Брно.

Цікаві факти 
 Після закінчення гонки у класі Moto2, її переможець Естів Рабат під час проїзду «кола пошани» взяв на мотоцикл незвичного пасажира: загадкову «клітчасту людину». Він доїхав із ним майже до самого піт-лейну. Проте дирекція гонки не оцінила такий вчинок, виписавши Рабату штраф у розмірі 1000 €.
 У класі Moto3 Алекс Рінс через дострокове святкування перемоги у гонці втратив шанс перемогти по-справжньому. Він їхав лідером на передостанньому колі, і, після перетину фінішної лінії, відпустив ручку газу, помилково вважаючи, що здобув перемогу. Проте, коли він побачив, що інші гонщики продовжують гонку, теж включився у боротьбу, але було занадто пізно — він зміг фінішувати лише 9-м.

Примітки

Джерела 
 Офіційний сайт  MotoGP 

Мото Гран-Прі Чехії
2014
Чехія
2014 у Чехії
Серпень 2014